Ел Јукатеко има више значења:

 Ел Јукатеко (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Јукатеко, Пајлебот 2. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику